Slovo kníže má několik významů:

 kníže – panovnický titul
 Kníže (firma) - pánský krejčovský salón Fridricha Wolfa ve Vídni, Berlíně, Paříži,.. a v Praze pod značkou Salón Adam.
 Kníže (rybník) – rybník a koupaliště v Jičíně
 Kníže (Kunžak) – vrch (649 m n. m.) východně od Kunžaku

 v množném čísle
 Knížata – česká vesnice, část obce Těmice v okrese Pelhřimov

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení